Godinez oder Godínez ist der Familienname folgender Personen:

 Eddier Godínez (* 1984), costa-ricanischer Straßenradrennfahrer
 José de Jesús Godínez (* 1997), mexikanischer Fußballspieler
 Ramón Godinez Flores (1936–2007), Bischof des Bistums Aguascalientes
 Ricky Godinez (* 1980), US-amerikanischer Popmusiker, siehe Ricky Rebel